Abdon Sgarbi (1903-1929) – calciatore italiano
 Alberto Sgarbi (1986) – rugbista italiano
 Elisabetta Sgarbi (1956) – regista e scrittrice italiana
 Héctor Sgarbi (1905-1982) – pittore, scultore e diplomatico uruguaiano
 Vittorio Sgarbi (1952) – critico d'arte, politico, scrittore e showman italiano